Attila Sallustro (1908-1983) – calciatore e allenatore di calcio paraguaiano naturalizzato italiano
 Oreste Sallustro (1911 – ...) – calciatore paraguaiano naturalizzato italiano
 Paola Sallustro (1988) – attrice, cantante e pianista argentina